Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1952 года прошёл 1-2 марта на стадионе Викингскипет в Хамаре (Норвегия). В нём приняли участие 30 спортсменов. На заключительную дистанцию 10000 м были допущены 12 лучших по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в третий раз подряд стал представитель Норвегии Яльмар Андерсен.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию
 NS# = не вышел на старт на дистанции#
 DQ =дисквалифицирован

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Март 1952 года
Международные спортивные соревнования в Хамаре
Чемпионаты мира в Норвегии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)